Zak (omhulsel), een verpakkingsmiddel
 Zak (kleding), een deel van een kledingstuk
 Zak (maat), een oude inhoudsmaat
 Scrotum, ook wel balzak, een deel van het mannelijk lichaam
 Zak (oorlogsvoering), een bijna complete omsingeling; vergelijk bruggenhoofd
 Zak van Falaise
 Zak van Colmar

Personen of namen:
 ZAK, pseudoniem van de Belgische cartoonist Jacques Moeraert
 Zak (Battlestar Galactica) de zoon van een Battlestar Galacticakarakter
 Zak Starkey, de drummer van Oasis
 Sac K'uk', heerser in de Mayacultuur
 Zak (discotheek), een grote discotheek in Uelsen nabij de grens met Nederland
 Zak van Zuid-Beveland, een deel van de provincie Zeeland

Zie ook 
Zack (doorverwijspagina)